Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2012 го́да () — 21-й сезон Первой лиги Латвии по футболу. Проходил с 23 апреля по 11 ноября 2012 года.

Участники 

По итогам сезона 2011 года из Первой лиги в Высшую лигу квалифицировались футбольные клубы:
 «МЕТТА/Латвийский университет» — 1-е место в турнирной таблице (56 очков);
 «Спартак» — 3-е место в турнирной таблице (52 очка), победа в переходных матчах над клубом «Олимп».

Из Высшей лиги 2011 года в Первую лигу выбыли:
 «Олимп» — 9-е место в турнирной таблице (6 очков), поражение в переходных матчах клубу «Спартак», реорганизован в «Сконто-2».

Из Второй лиги 2011 года в Первую лигу вышли:
 «ДЮСШ Илуксте» — 2-й этап чемпионата Второй лиги Латвии по футболу 2011 года.

Первую лигу покинули:
 «Огре/ФК33» — 13-е место в турнирной таблице (1 очко).

Также на участие у турнире заявку подал футбольный клуб «Царникава», которую рассмотрел Оргкомитет соревнований ЛФФ и констатировал, что это новообразованный клуб, которому, в связи с правилами лицензирования, участие в турнирах следует начинать со Второй лиги Латвии, поэтому заявка была отклонена.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лидеры чемпионата

Результаты матчей 

1 За неявку на матч, клубу «Тукумс 2000» было засчитано техническое поражение.2 В связи с участием в матче МЕТТА-2/Саласпилс — «Вентспилс-2» (0:2) не заявленного игрока, клубу «Вентспилс-2» было засчитано техническое поражение.3 За неявку на матч, клубу ДЮСШ Резекне было засчитано техническое поражение.

Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+13):
 04/08/2012 «ДЮСШ Илуксте» — «Тукумс 2000» 13:0
 Самая крупная победа гостей (+8):
 21/10/2012 «Варавиксне» — «Металлург-2» 0:8
 Наибольшее число голов в одном матче (13):
 04/08/2012 «ДЮСШ Илуксте» — «Тукумс 2000» 13:0

Арбитры чемпионата 

* 31 июля 2012 года Судейская комиссия ЛФФ сменила город представления Виталия Полякова с Риги на Ливаны.

 Лучшим главным судьёй был признан Дмитрий Наливайко (Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны Нормундс Брокс (Рига) и Артис Кениньш (Тукумс).

Факты 

 В игре 8-го тура «ДЮСШ Резекне» — «Даугава» (17 июня, 0:2) в составе хозяев в качестве полевого игрока играл вратарь Алексей Маслобоев.
 В игре 10-го тура «МЕТТА-2/Саласпилс» — «ДЮСШ Резекне» (14 июля, 2:1) в составе гостей в качестве полевого игрока играл вратарь Алексей Маслобоев.
 В отложенной игре 9-го тура «Ауда» — «ДЮСШ Резекне» (18 июля, 5:2) в составе гостей в качестве полевого игрока играл вратарь Алексей Маслобоев. На 28-й минуте игры он получил второе предупреждение и, соответственно, был удалён с поля арбитром игры Дмитрием Наливайко.
 В игре 11-го тура «ДЮСШ Резекне» — «Рижская футбольная школа» (28 июля, 0:1) в составе хозяев в качестве полевого игрока играл вратарь Анатолий Истранкин.
 В игре 12-го тура «Елгава-2» — «ДЮСШ Резекне» (5 августа, 3:0) в составе гостей в качестве полевых игроков играли вратари Анатолий Истранкин и Алексей Маслобоев.
 В игре 13-го тура «ДЮСШ Резекне» — «Металлург-2» (9 августа, 1:3) в составе хозяев в качестве полевого игрока играл вратарь Анатолий Истранкин.
 В игре 13-го тура «Варавиксне» — «ДЮСШ Илуксте» (12 августа, 0:2) в составе хозяев после удаления вратаря Роланда Берзиньша в качестве вратаря играл защитник Иво Лакутис.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2012
 Вторая лига Латвии по футболу 2012
 Кубок Латвии по футболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации 
 

 
2012
Футбол в Латвии в 2012 году